Los Lugares de importancia comunitaria (LIC) son zonas de Europa designadas de interés comunitario por su potencial contribución a restaurar el hábitat natural, incluidos los ecosistemas y la biodiversidad de la fauna y flora silvestres. Emanan de la directiva 92/43/CEE de la Unión Europea y son una figura de protección temporal que pasarán a convertirse en Zonas Especiales de Conservación (ZEC), integradas en la Red Natura 2000, donde también se encuentran las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), que en muchas ocasiones se solapan territorialmente con las ZEC.

Véase también 
Lugares de importancia comunitaria de España
Lugares de importancia comunitaria de Portugal
Red Natura 2000
ZEPA

Enlaces externos 

 LICs en España
 LICs en Portugal

Red Natura 2000